Middendorf oder Middendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Theodor von Middendorff  (1815–1894), russischer Zoologe und Entdecker baltisch-deutscher Herkunft
 Arnold Middendorf (1867–1930), Offizial und Dompropst in Köln
 Claudia Middendorf (* 1969), deutsche Politikerin (CDU)
 Eduard Nikolai von Middendorff (1840–1903), deutsch-baltischer Gutsbesitzer und Politiker

 Friedrich Justus Heinrich Middendorff (1883–1973), evangelischer Theologe und von 1946 bis 1953 Kirchenpräsident der Evangelisch-reformierten Kirche
 Friedrich Ludwig Middendorf (1842–1903), Direktor des Germanischen Lloyd und Schiffskonstrukteur 
 Heinrich Middendorf (1898–1972), Herz-Jesu-Priester und Gerechter unter den Völkern
 Helmut Middendorf (* 1953), deutscher Künstler
 Hermann Middendorf (1897–1981), preußischer Landrat in Bernkastel und Wittlich
 Ilse Middendorf (1910–2009), deutsche Atempädagogin
 Ingeborg Middendorf, deutsche Schriftstellerin
 J. William Middendorf (* 1924), US-amerikanischer Politiker und Diplomat
 Julia Middendorf (* 2003), deutsche Tennisspielerin
 Julian Middendorf (1978–2013), deutscher Schauspieler
 Katharina Middendorf (* 1978), deutsche Autorin und Yogalehrerin
 Klaus Middendorf (1944–2017), deutscher Literaturagent und Schriftsteller
 Kurt Middendorf (1886–1975), deutscher Opernsänger und Schauspieler
 Peter Middendorf (* 1971), deutscher Luft- und Raumfahrttechniker 
 Stefanie Middendorf (* 1973), deutsche Historikerin
 Tina Middendorf,  deutsche Radio- und Fernsehmoderatorin
 Tracy Middendorf (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin
 Wilhelm Middendorff (1793–1853), deutscher Theologe und Pädagoge
 Wolf Middendorff (1916–1999), deutscher Jurist

Weiteres:
 Villa Middendorf, Vechta
 Middendorff ist der Familienname eines Adelsgeschlechts

Siehe auch:

 Middendorp
 Mittendorf